Fuxing bezeichnet:

In der Volksrepublik China:

 Fuxing (复兴区), Stadtbezirk von Handan in der chinesischen Provinz Hebei
 Fuxing (Anqing) (复兴镇), Großgemeinde von Anqing in der chinesischen Provinz Anhui
 Fuxing (Arun-Banner) (复兴镇), Großgemeinde des Arun-Banners im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Fuxing (Baojing) (复兴镇), Großgemeinde von Baojing in der chinesischen Provinz Hunan
 Fuxing (Beibei) (复兴镇), Großgemeinde von Beibei in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Fuxing (Chishui) (复兴镇), Großgemeinde von Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fuxing (Dejiang) (复兴镇), Großgemeinde von Dejiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fuxing (Gao) (复兴镇), Großgemeinde von Gao in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuxing (Huai’an) (复兴镇), Großgemeinde von Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Fuxing (Meitan) (复兴镇), Großgemeinde von Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fuxing (Mianning) (复兴镇), Großgemeinde von Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuxing (Shehong) (复兴镇), Großgemeinde von Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuxing (Tongchuan) (复兴镇), Großgemeinde von Tongchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuxing (Wangmo) (复兴镇), Großgemeinde von Wangmo in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fuxing (Wangqing) (复兴镇), Großgemeinde von Wangqing in der chinesischen Provinz Jilin
 Fuxing (Yilong) (复兴镇), Großgemeinde von Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuxing (Zhong) (复兴镇), Großgemeinde von Zhong in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Fuxing (Dongpo) (复兴乡), Gemeinde von Dongpo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuxing (Pingchuan) (复兴乡), Gemeinde von Pingchuan in der chinesischen Provinz Gansu
 Fuxing (Pujiang) (复兴乡), Gemeinde von Pujiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuxing (Rong) (复兴乡), Gemeinde von Rong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fuxing (Chengkou) (复兴街道), Straßenviertel von Chengkou in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing

In Taiwan:

 Fuxing (Changhua) (福興鄉), Landgemeinde von Changhua auf Taiwan
 Fuxing (Taoyuan) (復興區), Stadtbezirk von Taoyuan auf Taiwan

Andere Bedeutungen:

 Xian Qinhuan Automobile, früherer Name Fuxing

 Fuxing (Hochgeschwindigkeitszug), Markenname der Baureihen CRH400AF/BF, einer der schnellsten in Serie gebauten Schienenfahrzeuge der Welt